GCP peut désigner :
 GCP Community (où GCP signifie Graphique-Chti Production), une communauté d'animations 3D ;
 Google Cloud Platform, une plateforme de cloud computing ;
 Google Cloud Print, un ancien service d'impression via Internet ;
 Groupement des commandos parachutistes, une unité d'élite de l'armée française ;
 Good clinical practice, en français : bonne pratique clinique, ou « bonnes pratiques cliniques » (BPC) ;
 Ground control point, les points de calage ou d'appuis utilisés en photogrammétrie.